Туйя Халонен-Лохикоски (фамилия при рождении — Вартиайнен, ; 24 августа 1926, Хельсинки, Финляндия — 4 января 2009, там же) — финская киноактриса.

Сыграла во многих финских кинолентах 1950-х годов. Наиболее известные роли — в фильмах «Мимми из Мухоса» (1952), «Мы ещё вернёмся» (1953) и «Пекка Пуупяя» (1953).

Первым супругом актрисы был капельмейстер Ханну Олави Халонен, за которым она была замужем с 1945 по 1947 год. В 1964 году Туйя Халонен вышла замуж за знаменитого режиссёра .

Умерла 4 января 2009 года в Хельсинки.

Фильмография 
  — Прекрасная Веера или баллада с озера Сайма
  — Девичий платок
  — Маленький трактир на плоту
  — Мимми из Мухоса
  — Пришёл апрель
  — Пекка Пуупяя
  — Мы ещё вернёмся
  — Король-странник
  — Особняк с привидениями
  — Hei, rillumarei!
  — Пекка и Пяткя по следам снежного человека
  — Волшебная ночь
  — Рядом с грехом
  — Козёл отпущения
  — Tirlittan
  — Пиковая дама
  — Стеклянное сердце
  — Судьба делает ход
  — Таапе становится звездой
  — Всё началось с яблока

Источники

Ссылки 
 

Киноактрисы Финляндии